

Hydrologie 

 Jouanne, rivière française qui coule dans le département de la Mayenne.
 Jouanne, rivière française qui coule dans le département de la Haute-Saône.

Patronyme 
Jouanne est un nom de famille français ; il se rencontre surtout en Normandie, principalement dans le Calvados, dans la Manche et en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Denis Jouanne (né en 1956), footballeur français ; 
 Emmanuel Jouanne (1960–2008), auteur de science-fiction français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand